Werneria (dier), geslacht van kikkers
 Werneria (plant), plantengeslacht uit de composietenfamilie